Tallon Griekspoor è il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare al torneo.

In finale Alexander Shevchenko ha sconfitto Sebastian Ofner con il punteggio di 7-5, 6-2.

Teste di serie 

  Radu Albot (primo turno)
  Francesco Passaro (quarti di finale)
  Borna Gojo (primo turno)
  Manuel Guinard (primo turno)

  Alexander Shevchenko (campione) 
  Luca Nardi (primo turno) 
  Flavio Cobolli (secondo turno) 
  Carlos Taberner (primo turno)

Qualificati 

  Lucas Gerch (primo turno)
  Ulises Blanch (primo turno)
  Máté Valkusz (semifinale)

  Lukas Neumayer (primo turno) 
  Ernests Gulbis (primo turno) 
  Lorenzo Giustino (quarti di finale)

Wildcard 

  Matteo Gigante (quarti di finale)
  Alejandro Moro Cañas (primo turno)

  Nikolas Sanchez Izquierdo (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Tenerife Challenger I 2023